Грейс Ван Дин (; ) — американская актриса.

Биография 
Грейс Ван Дин — американская актриса и режиссер. Она родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния в семье актёров Каспера Ван Дина и Кэрри Митчем.

Девушка начала свою карьеру в 2014 году, сыграв в фильме «Спящая красавица». В 2018 году, она стала известна за свою роль в фильме «Так сказал Чарли», сыграв Шарон Тейт. В следующем году, атриса снялась в телесериале «Деревня» в роли Кэти Кэмпбелл. В 2022 сыграла роль Крисси Каннингем, второстепенного персонажа в сериале «Очень странные дела».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Генеалогия

Примечания 

Твичеры